3-й чемпионат Узбекистана по футболу 1994 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 18 клубов) с 9 апреля по 26 ноября 1994 года.

Участники 

 «Маъданчи» (Бекабад) сменил название на «Металлург» (Бекабад).
 ФК «Алмалык» отказался от участия в турнире.

Итоговая таблица 

 В связи с расширением состава участников турнира «Динамо» (Ургенч) и «Йигирувчи» (Джизак) остались в Первой лиге на следующий сезон.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 1994
 Вторая лига Узбекистана 1994
 Кубок Узбекистана 1994

Ссылки 
 Uzbekistan 1994 

1994
Спорт в Узбекистане в 1994 году